Feilitzsch steht für:

 eine Gemeinde im oberfränkischen Landkreis Hof in Bayern,  siehe Feilitzsch
 ein Adelsgeschlecht, siehe Feilitzsch (Adelsgeschlecht)

Feilitzsch ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander von Feilitzsch (1870–1947), deutscher Verwaltungsjurist und Bezirksamtmann 
 Artúr Feilitzsch (1859–1925), ungarischer Politiker, Förster und Ackerbauminister
 Carl Feilitzsch (1901–1981), deutscher Komponist
 Fabian von Feilitzsch, deutscher Adliger 
 Franz von Feilitzsch (* 1944), deutscher Physiker
 Friedrich von Feilitzsch (1858–1942), Politiker im Fürstentum Schaumburg-Lippe und dessen erster Ministerpräsident
 Karl Adam Heinrich von Feilitzsch (1701–1768), preußischer Oberst und Kommandant des Invalidenhauses in Berlin
 Maximilian von Feilitzsch (1834–1913), bayerischer Staatsminister des Innern
 Ottokar von Feilitzsch (1817–1885), deutscher Physiker
 Wilhelm Christian Ernst von Feilitzsch (1752–1835), königlich-sächsischer Generalleutnant

Siehe auch:
 Feilitsch